Licitarsko srce može značiti:

 Licitarsko srce, tradicionalni hrvatski kolač Licitar u obliku srca
 Licitarsko srce (balet), balet Krešimira Baranovića